Krak má více významů:

Krak (kníže)– legendární polský kníže
 Krak des Chevaliers – bývalý křižácký hrad v Sýrii
 Krak Maeg Brano – hlavní hrdina románu Stín modrého býka od Františky Vrbenské a Leonarda Medka 
 Krak (rostlina) - staroslověnské pojmenování kleče, kosodřeviny

Související články 
krakování